Наум Коган:
 Коган, Наум Львович (1863—1893) — беллетрист.
 Коган, Наум Яковлевич (1873—1941) — русский писатель и журналист, писавший под псевдонимом Н. Тасин.